Лаар — эстонская фамилия. Известные носители:

 Лаар, Иосиф Иосифович (1905—1943) — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1943, посмертно). 
 Лаар, Март (род. 1960) — эстонский политик и государственный деятель.